Larivière ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Larivière im Département Territoire de Belfort
 Larivière-Arnoncourt im Département Haute-Marne

Larivière oder Lariviere ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Philippe Larivière (1798–1876), französischer Historienmaler
 Garry Lariviere (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Laurent Larivière (* 1972), französischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 La Rivière